Э́рика Бра́ун: Браун, Эрика (род. 1973) — американская кёрлингистка.
 Браун, Эрика (род. 1988) — американская пловчиха.